Drexler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Drexler (1912–1988), deutscher Politiker
 Anna Drexler (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Anton Drexler (Architekt) (1858–1940), österreichischer Architekt
 Anton Drexler (1884–1942), deutscher Politiker (DAP)
 Arlett Drexler (* 1980), deutsche Radiomoderatorin und Synchronsprecherin
 Christoph Drexler (* 1977), österreichischer Musiker und Kabarettist, siehe Christoph und Lollo
 Christopher Drexler (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Clyde Drexler (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dominick Drexler (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Doug Drexler, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Eric Drexler (* 1955), US-amerikanischer Physiker
 Ferdinand Drexler (1912–1994), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Drexler (1857–1933), deutscher Bildhauer
 Friedrich Drexler (1858–1945), österreichischer Elektrotechniker
 Fritz Drexler (1889–1973), deutscher praktischer Arzt, Bahnarzt, Missionsarzt und Schriftsteller
 Gerhard Drexler (* 1964), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Hans Drexler (1895–1984), deutscher Altphilologe
 Hans Drexler (Mediziner) (* 1955), deutscher Arbeitsmediziner und Hochschullehrer
 Helmut Drexler (1927–2016), deutscher Porzellanmaler
 Helmut Drexler (Mediziner) (1951–2009), deutscher Kardiologe
 Henry Drexler (1927–1991), amerikanischer Erforscher des Bakteriophagen T1, Namensgeber der Virusfamilie Drexlerviridae 
 Hilde Drexler (* 1983), österreichische Judoka
 Jan Felix Drexler (* 1976), deutscher Virologe
 Jorge Drexler (* 1964), uruguayischer Musiker
 Josef Drexler (1850–1922), österreichischer Architekt

 Ludwig Drexler (1869–1941), deutscher Faßfabrikant
 Manfred Drexler (1951–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Mathias Drexler (1790–1850), deutsch-österreichischer Steinmetz
 Oliver Drexler, deutscher Kampfsportler
 Rudolf Drexler (um 1904–1960), Schauspieler
 Thussi Drexler (1932–2015), deutsche Verlegerin
 Toni Drexler (* 1947), deutscher Heimatpfleger und -autor
 Werner Drexler (* 1928), deutscher Musiker und Filmkomponist
 Wilhelm Drexler (1858–1930), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Wolfgang Drexler (* 1946), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg) (SPD)

Siehe auch:
 Dexler
 Drechsler (Familienname)
 Drexel
 Trechsler
 Trexler